Нерге́йруш () — многозначный термин.

Топонимы 
 Негрейруш — фрегезия в Португалии.

Носители фамилии 
 Алмада Негрейруш (1893—1970) — португальский художник, писатель, поэт-футурист.